Taisei Corporation (大成建設株式会社, Taisei Kensetsu Kabushiki-gaisha) (TYO: 1801 ) est une société japonaise qui a été fondée en 1873. Ses principaux domaines d'activité commerciale sont la construction de gratte-ciel, l'ingénierie civile, et la promotion immobilière.    

Taisei possède des bureaux nationaux dans douze villes japonaises, et des bureaux internationaux à Séoul, à Taipei, à Kaohsiung, aux Philippines, au Myanmar, à Kuala Lumpur, Jakarta, à Abou Dabi, Francfort, aux États-Unis, et au Pérou.

Historique 

La société Taisei est créée en 1873 en tant que Okuragumi Shokai (大倉組商会). Elle devint Nippon Doboku Co., Ltd. (有限責任日本土木会社) en 1887, et fut renommée Taisei Corporation en 1946. La compagnie termina le premier métro du Japon en 1927, le nouveau palais impérial en 1968, et le pont de la baie de Yokohoma en 1989. Elle construit actuellement un tunnel ferroviaire de 14 km sous le Bosphore qui reliera les parties européenne et asiatiques d'Istanbul (Turquie).

Quelques bâtiments conçus par Taisei

Années 1970 

 Hotel New Otani Tokyo Tower, Tokyo,  1974
 Sompo Japan Nipponkoa Head Office Building, Tokyo, 1976
 Shinjuku Center Building, Tokyo,  1979

Années 1980 

 Tokyo ANA Hotel, Tokyo, 1986
 Menara Maybank, Kuala Lumpur, Malaisie, 1988

Années 1990 

 Tochō, (Tokyo City Hall Tower),Tokyo, 1991
 Tokyo City Hall Tower II, Tokyo, 1991
 The Garden Court,  Tokyo, 1991
 Yebisu Garden Place Ichibankan, Tokyo, 1994
 Otemachi Nomura Building à Tokyo, 1994
 Ebisu Prime Square Tower à Tokyo, 1997
 The Garden Towers à Tokyo, 1997
 Odakyu Southern Tower à Tokyo, 1998
 Le Meridien Grand Pacific Tokyo, à Tokyo, 1998
 Lippo Plaza à Shanghai, Chine, 1998
 Yokkaichi Port Building, à Yokkaichi, Japon, 1999
 Bell Marge Sakai à Sakai, 1999

Années 2000 

 Shinjuku Oak Tower à Tokyo, 2002
 Nittochi Nishi Shinjuku Building à Tokyo, 2002
 Mitsubishi Heavy Industries Building à Tokyo, 2003
 Brillia Tower Tokyo, à Tokyo, 2006
 Kinshicho Office Tower, à Tokyo, 2006
 Park Axis Aoyama Chome Tower à Tokyo, 2007
 Grafort Sapporo Station Tower à Sapporo, Japon, 2007
 APA Hotel Osaka Higobashi Ekimae à Osaka, 2007
 The Kosugi Tower à Kawasaki, 2008
 Beacon Tower Residence  à Tokyo, 2009

Années 2010 

 Sendai Trust Tower à Sendai, Japon, 2010
 Owl Tower  à Tokyo, 2011
 Marmaray, 2013
 Cross Air Tower  à Tokyo, 2013
 Grande Maison Shirokane no Mori The Tower  à Tokyo, 2015
 Brillia Towers Meguro South Residence, Tokyo, 2017
 Park City Chuo Minato The Tower, Tokyo, 2017

Liens externes 

  Site officiel
 Exemples de gratte-ciel conçus par Taisei sur Passion-gratte-ciel
 
 

Entreprise du bâtiment ayant son siège au Japon
Entreprise de construction